Públio Élio Peto (cônsul em 337 a.C.) — cônsul romano em 337 a.C.
 Públio Élio Peto (cônsul em 201 a.C.) — cônsul romano em 201 a.C.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história